Teren wojskowy – państwowe grunty będące w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej i w terenowym wykorzystaniu wojska, które stanowią kompleks nieruchomości wojskowej.

Wojsko